Das Betfair European Tour 2012/13 – Event 2 (auch Gdynia Open 2012) war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Players Tour Championship 2012/13. Die Vorrunde und die ersten beiden Hauptrunden wurden vom 16. bis zum 18. August 2012 in der World Snooker Academy im englischen Sheffield und die restlichen Runden vom 5. bis zum 7. Oktober 2012 in der Gdynia Sports Arena in Gdynia, Polen, ausgetragen.

Das gesamte Turnier wurde im Modus Best-of-Seven, also über vier Gewinnframes gespielt.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte

Vorrunde

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks

Quellen 

2012
E2